Бурунди се поделя на 18 провинции, 119 общини и 2638 „подобщини“.

Провинции 

 Бубанза
 Бужумбура Мери
 Бужумбура Рурал
 Бурури
 Гитега
 Канкузо
 Кибитоке
 Карузи
 Каянза
 Кирундо
 Макамба
 Мурамвия
 Муйинга
 Мваро
 Нгози
 Румонге
 Рутана
 Руйиги

По площ

Губернатори

Източници 

Административно деление на Бурунди